Европейский этап FIA WTCC — одно из официальных соревнований WTCC, являвшийся этапом чемпионата в 2008 году. Этап прошёл на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, рядом с итальянской Имолой.

История 
Этап стал одним из нескольких соревнований, побывавших в календаре лишь сезон, будучи промежуточным решением организаторов серии, не желавших укорачивать календарь вовремя не договорившись с кем-то из своих прежних партнёров. Появление европейского соревнования связано с отменой соревнования в Швеции.

В 2009 году соревнование покинуло календарь, будучи заменённым соревнованием в Марокко, однако автодром сохранил своё место в календаре серии: в Имолу переехало итальянское соревнование календаря WTCC.

Победители прошлых лет

Примечания

Ссылки 
 Профиль соревнования на сайте серии